Sir Nikolaus Pevsner (1902 – 1983), historien de l'art.
 Anton Pevsner (ou Antoine Pevsner) (1886 - 1962), peintre et artiste constructiviste russe. Frère de Naum Gabo.
 Naum Gabo, Naum Abramovitch Pevsner (1890-1977), architecte et peintre russe.

Homonymie de patronyme